Déjà vu este o expresie franceză însemnând „deja văzut” și se referă la experiența de a simți că o situație din prezent pare să mai fi fost trăită deja anterior.

Déjà Vu se poate referi la:

Muzică
 Déjà Vu (cântec de Beyoncé)
 Déjà Vu (cântec de Bob Taylor)
 Déjà Vu (cântec din serialul TV "anime" "Initial D")
 Deja Vu (cântec de NU`EST W)
 Déjà Vu (cântec de Olivia Rodrigo)

Film
 Deja Vu (film din 1985)
 Deja Vu (film din 1997)
 Déjà Vu (film din 2006)
 Déjà Vu (film din 2012), film românesc, regia Dan Chișu

Informatică
 Deja Vu (joc video) din 1985 pentru Macintosh
 Déjà Vu (software)

Vezi și
 
 

Cuvinte și expresii în limba franceză